AEC Routemaster: 1954 és 1968 között az Associated Equipment Company által gyártott emeletes busz
 New Routemaster: 2011 és 2017 között a Wrightbus által gyártott emeletes busz
 Wright SRM: 2016 óta a Wrightbus által gyártott emeletes busz